

Cinema 
God's Country – film del 1946 diretto da Robert Emmett Tansey
God's Country – film del 1985 diretto da Louis Malle
God's Country – film del 2012 diretto da Chris Armstrong

Musica 
God's Country – singolo di Blake Shelton del 2019